Qatar ExxonMobil Open 2011 – tenisowy turniej ATP z cyklu Qatar ExxonMobil Open rozgrywany w dniach 3–9 stycznia 2011 roku w Dosze na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 1 024 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2011 w tenisie ziemnym
2011
2011 w Katarze